Als Königsklasse wird die höchste Klasse einer Sportart bezeichnet.

Beispiele 
 Formel 1 (Auto)
 MotoGP (Motorrad)
 UEFA Champions League (Fußball)
 EHF Champions League (Handball)
 Champions Hockey League (Eishockey)
 Volleyball Champions League (Volleyball)

Siehe auch 
 König-Klasse, vier Großlinienschiffe der deutschen Kaiserlichen Marine

Einzelnachweise 

!